Dendrocoelopsis är ett släkte av plattmaskar. Dendrocoelopsis ingår i familjen Dendrocoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Planarier
Dendrocoelopsis